Опатија се може односити на:

 Опатија, врста хришћанског манастира;
 Опатија Марија Звијезда, католички самостан трапистичког реда у Бањој Луци;
 Опатија (град), град у Приморско-горанској жупанији, Хрватска;
 Опатија (Покупско), насељено мјесто у општини Покупско, у Туропољу, Хрватска.